

Geografia 
Regno Unito
 Bowers – villaggio dello Staffordshire in Inghilterra

Stati Uniti d'America
 Bowers – comune della contea di Kent nel Delaware
 Bowers – cittadina non incorporata della contea di Montgomery in Indiana
 Bowers – census-designated place della contea di Berks in Pennsylvania
 Bowers – cittadina non incorporata della contea di Walworth nel Wisconsin

Persone 
 Charles Bowers (1889-1946) – fumettista e attore statunitense 
 Chet Bowers (1935-2017) – scrittore ed educatore statunitense 
 Da'Quan Bowers (1990) – giocatore di football americano statunitense 
 David Bowers (1970) – regista, sceneggiatore e animatore britannico
 Deanna Bowers (1948) – attrice statunitense
 Edgar Bowers (1924-2000) – poeta statunitense
 Fredson Bowers (1905-1991) – filologo e bibliografo statunitense
 George Bowers (1944-2012) – montatore e regista statunitense
 Henry Robertson Bowers (1883-1912) – esploratore e navigatore scozzese
 Jack Bowers (1908-1970) – calciatore inglese
 John Bowers (1885-1936) – attore cinematografico e attore teatrale statunitense
 Joseph Bowers (1896-1936) – criminale statunitense
 Joseph Oliver Bowers (1910-2012) – vescovo cattolico dominicense
 Laurence Bowers (1990) – cestista statunitense
 Sean Bowers (1968) – giocatore di calcio a 5 statunitense
 Timothy Jermaine Bowers, detto "Timmy" (1982) – cestista statunitense